Zeppo Marx geboren als Herbert Marx, Amerikaanse acteur en ondernemer, deel van de Marx Brothers, levend van 1901 tot 1979
 Herbert Marx (jurist), een Canadese jurist en politicus, levend van 1932 tot 2020
 Herbert Marx (tafeltennisspeler), een Duitse tafeltennisspeler, geboren in 1932